Filip III Arridajos (359-317 p.n.e.) – król Macedonii 323-317 p.n.e.
 Filip III Śmiały (1245-1285) – król Francji 1270-1285
 Filip III d'Évreux (1306-1343) – król Nawarry 1328-1343
 Filip III (1329-1374) – tytularny cesarz łaciński 1366-1374; król Albanii i książę Achai jako Filip II
 Filip III Dobry  (1396-1467) – książę Burgundii 1419-1467
 Filip III Habsburg (1578-1621) – król Hiszpanii 1598-1621; król Portugalii jako Filip II
 Filip III (1605-1665) – król Portugalii 1621-1640; król Hiszpanii jako Filip IV

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp III.
eo:Filipo (regantoj)#Filipo la 3-a